Altamirense – abitanti di Altamira (Pará)
Altamirense – abitanti di Altamira do Maranhão
Altamirense – abitanti di Altamira do Paraná